A Fairly Odd Summer é um telefilme estadunidense de 2014, dos gêneros comédia e aventura, dirigido por Savage Steve Holland baseado na série infantil The Fairly OddParents.

Sinopse 
Depois de sua aventura anterior, Timmy Turner é atribuído um emprego de verão na fábrica da fada Mundial Yuck por fadas cabeça, Jorgen Von Estranho, que acredita que, como ele está crescido, ele deve trabalhar para ganhar a vida devido a ele ser adulto, algo que suas fadas concordam. Timmy, apesar de não ser feliz, ele não será capaz de desfrutar de umas férias de verão, optou por fazê-lo em ordem para impressionar Tootie, que agora trabalha para a Ajuda Criaturas Dimmsdale Research Center. Voltando ao Dimmsdale de seu último dia de trabalho, Timmy visita Tootie no Centro e descobre, para sua decepção, que o chefe do Centro lhe deseja para entregar uma cura de gás especial para raros golfinhos manchados para o Havaí, que estarão contidos na um frasco do mesmo tamanho e forma como bálsamo labial de Timmy. No mix-up e totalmente inconscientes, Timmy define seu protetor labial para baixo pela cura de gás, que é inadvertidamente embalados longe em um caso de viagem por engano, enquanto ele toma frasco da cura. Mais tarde, ao voltar para casa, Timmy fica chocada ao descobrir que seus pais também vão para o Havaí, após a empresa de lápis do Sr. Turner escolheu para próximas férias da empresa. Sr. Turner revela, ainda, que ele foi encarregado de fornecer o entretenimento na forma de uma dança do fogo e foi dado o dinheiro para fazê-lo, apenas para aprender com Timmy depois de ler a nota seu chefe lhe deu em mais detalhes, que ele vai ser despedido se ele não consegue fornecer. Enquanto isso, dois filhos de uma família rica, Marty e Mitzy, está animado sobre ir para o Havaí, até que aprendam seus pais não vai ser, em vez de enviá-los com uma babá, que rapidamente transparece ser Vicky, muito a sua decepção .

Em Fada Mundial, Timmy é visitado por Jorgen e disse que ele está sendo promovido. Para sua chargrin, Timmy descobre que ele é olhar após a fonte de toda a magia de fadas, Abracadabraium, enquanto Jorgen é afastado no Havaí competir no concurso de bronze bíceps. Relunctantly, Timmy assume o trabalho, mas ao mesmo tempo se preparando para ter o seu almoço, Timmy descobre que seu pai embalado a verificação de que ele tinha sido dada dentro de seu sanduíche por engano, ao mesmo tempo, descobrir que seu protetor labial foi erroneamente tomada por Tootie e não o gás cura. Na tentativa de evitar tanto sofrimento por esses acidentes menores, Timmy decide ir para o Havaí, levando o Abracadabraium com ele em um saco de bowling. Enquanto isso, a contrapartida de Poof, Foop, que tinha sido espioná-lo, se reúne com o conselho Anti-Fairy por seu fracasso para destruir fadas de Timmy, e jura que ele tenha encontrado uma nova maneira de fazer isso, indo após a Abracadabraium e destruí-lo, apesar do fato de que nenhum anti-fada pode tocá-lo por causa da boa mágica armazenada nele. O conselho ordena que ele a fazê-lo, privando-o de sua garrafa, a fonte de sua magia, para garantir que ele conclui sua tarefa com a promessa de que ele vai receber alguma coisa horrível para a sua punição. Indo para o Havaí, Foop corre para o Sr. Crocker no aeroporto, depois que ele foi enviado para lá por sua mãe, na esperança de curar sua obsessão com fadas. Percebendo que Foop planos para causar o prejuízo para Timmy e destruir Fada Mundial, o Sr. Crocker concorda em ajudá-lo na aquisição do Abracadabraium.

Depois de devolver o cheque para o pai, para seu deleite, e devolvendo a cura de gás para Tootie, para que ela possa continuar o seu trabalho, Timmy decide relaxar com ela e suas fadas na praia. Enquanto isso, ele e Tootie correr em Marty e Mitzy, que tinha fugido de Vicky depois que ela os tinha maltratado em suas férias, e ajudá-los a continuar a fugir da sua para que eles possam se divertir. Mas enquanto relaxa, o Sr. Crocker, que é dado o dinheiro para a dança do fogo do Sr. Turner, e Foop, tendo assumido a forma humana, distrair com sucesso a par e roubar a bolsa de transporte do Abracadabraium de Timmy, em breve colocar Fada Mundial em perigo, e enfraquecendo Comso, Wanda e Poof. Ao perceber que ele tinha sido enganado, Timmy é logo descoberto por Jorgen que fica furioso ele perdeu a Abracadaraium e as ordens dele e Tootie para recuperá-lo; sua raiva muda de pele e ganha-o 3º lugar no concurso de bronze bíceps e publicidade, governando-lo no sentido de obter-lo de volta. A tentar obter-lo de volta, a dupla e as fadas recrutar Marty e Mitzy para ajudar e logo descobrem que Foop planeja soltar o Abracadabrium em uma piscina de lava dentro de um vulcão. Arrving para impedi-lo, o grupo descobre que o Sr. Crocker, que estava planejando para soltá-lo, tornou-se afetados por ela, virando-se bem e recusando-se a fazer o que quer Foop. Irritado, Foop corre o risco de tocar a substância para destruí-la, levando a Timmy lutando com ele para obtê-lo de volta e cair na lava com ele. Para surpresa dos outros, Timmy sobrevive e se torna uma fada (sua aparência que a sua auto desenhos animados em sua juventude) após a absorção de alguns dos poderes do Abracadabraium. A Foop desafiante jura vingança mas logo é enviado empacotamento da Poof, enquanto o Sr. Crocker logo retorna ao seu estado normal.

Com Timmy agora uma fada, Jorgen reatribui Cosmo, Wanda e Poof para Marty e Mitzy, que ele afirma merece-los, ao mesmo tempo, deixando-os por perto para Timmy vê-los. Timmy breve usa seus poderes de fadas para salvar o trabalho de seu pai, criando uma dança do fogo para ele com o Sr. Crocker nele, depois de saber que ele pegou o dinheiro para ele. Enquanto Marty e Mitzy ter prazer em ter fadas, transformando Vicky em um coelho, Tootie declara que ela vai precisar de tempo para começar a usar Timmy como uma fada, antes de dançar com ele.

Elenco

Live-action 

Filmes dirigidos por Savage Steve Holland
Telefilmes dos Estados Unidos de 2011
Telefilmes de animação dos Estados Unidos
Telefilmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes de computação gráfica
Filmes em língua inglesa
Filmes ambientados no Havaí
Filmes baseados em séries de televisão